Saretschny (etwa hinter dem Fluss) bezeichnet:

Eine Reihe von Orten in Russland:
 eine Stadt in der Oblast Pensa, siehe Saretschny (Pensa)
 eine Stadt in der Oblast Swerdlowsk, siehe Saretschny (Swerdlowsk)

 eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Burjatien, siehe Saretschny (Burjatien)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien), siehe Saretschny (Sacha)

 ein Dorf (ehemals Siedlung städtischen Typs) in der Oblast Iwanowo, siehe Saretschny (Iwanowo)
 ein Dorf in der Oblast Kirow, siehe Saretschny (Kirow)
 ein Dorf in der Oblast Orjol, siehe Saretschny (Orjol)
 ein Dorf in der Republik Tatarstan, siehe Saretschny (Tatarstan)
 ein Dorf in der Oblast Tjumen, siehe Saretschny (Tjumen)
 ein Dorf in der Region Transbaikalien, siehe Saretschny (Transbaikalien)
 ein Dorf in der Republik Udmurtien, siehe Saretschny (Udmurtien)

 ein Stadtteil (ehemals selbständige Siedlung städtischen Typs) von Skopin in der Oblast Rjasan

Des Weiteren bezeichnet es:

 einen Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka, siehe Saretschny (Vulkan)